Macworld steht für:
 Macworld | iWorld, eine Computerfachmesse, siehe Macworld – iWorld
 eine ehemalige Computerfachzeitschrift, deren deutsche Ausgabe als Macwelt veröffentlicht wurde
 eine Website, die speziell über Apple-Produkte berichtet, betrieben von der International Data Group